Про Федо́та-стрельца́, удало́го молодца́:
 «Про Федота-стрельца, удалого молодца» — сказка в стихах Леонида Филатова.
 «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (1988) — телеспектакль по сказке.
 «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (2008) — полнометражный мультфильм по сказке.

См. также 
 «Сказ про Федота-стрельца» (2001) — художественный фильм по мотивам сказки.
 Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что
 Поди туда, не знаю куда